Boček steht für:

 Boček von Jaroslavice und Zbraslav († 1255), mährischer Adliger
 Boček I. von Podiebrad († 1373), Begründer des Podiebrader Familienzweigs der Herren von Kunstadt
 Boček II. von Podiebrad († 1417), Oberstlandschreiber von Böhmen
 Boček III. von Podiebrad († 1429), mährischer Adliger, Anhänger der Hussiten
 Boček IV. von Podiebrad (auch Boczek IV. von Kunstadt und Podiebrad; 1442–1496), nach seiner Titulatur der letzte Angehörige der Herren von Kunstadt
 Hynek Boček von Podiebrad († 1426), böhmisch-mährischer Adliger und Anhänger der Hussiten

Boček oder Boczek ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Boczek (1817–1876), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Antonín Boček (auch Anton Boczek; 1802–1847), mährischer Archivar und Historiker sowie Handschriftenfälscher
 Bernadeta Bocek-Piotrowska (* 1970), polnische Skilangläuferin
 Emanuel Boczek (1914–?), deutscher Fußballspieler
 František Boček (1935–1969), tschechoslowakischer Motorradrennfahrer
 Karl Bocek (1911–2000), österreichischer Politiker (ÖVP)